Ahmed Maher désigne :

 Ahmed Maher (réalisateur), un réalisateur égyptien ;
 Ahmed Maher (diplomate) (1935-2010), un diplomate égyptien ;
 Ahmed Maher (activiste) (1980-), Égyptien, coordonnateur du Mouvement de la Jeunesse du 6 avril.